Fotboll vid olympiska sommarspelen 1920  i Antwerpen, Belgien var en av 154 grenar. Det var femte gången som fotboll fanns med på det olympiska programmet. 14 lag deltog, och Belgien vann turneringen före Spanien och Nederländerna.

Laguppställningar

Turneringen 

14 lag deltog, och tävlingen var en utslagsturnering. 12 lag gick direkt in i första omgången, med sex vinnare samt hemmalaget (Belgien) och Frankrike, i kvartsfinal.

Norge slog ut Storbritannien i första omgången. Britterna talade om 'professionella' motståndare.  Bernard Joy skrev i Association Football (1960): "Kontanta medel betaldes för mer än hotell och resor.  ... [Betalning] för förlorad arbetsinkomst gjordes för spel och träning, och laget togs ut för intensiva förberedelser tillsammans.  Oavsett orsak eller ursäkt ökade professionalismen." Norge var dock inte ett professionellt lag. Klagomålen var dock riktade mot en växande trend.

Tjeckoslovakien, som spelade sin första turnering, tog sig till final genom att besegra Jugoslavien, Norge och Frankrike. Belgien samt ett Spanien bestående av flera talanger, och därefter Nederländerna på väg till finalen. I finalen vann Belgien guld då Tjeckoslovakien lämnade planen under finalen, missnöjda med den brittiske domaren John Lewis. Tjeckoslovakien diskvalificerades och en andra tröstturnering organiserades för att få fram silver- och bronsmedaljörer. Slagna semifinalisterna  Frankrike, hade dock redan rest hem, vilket betydde att utslagna kvartsfinalister möttes i kamp om att få möta den andra utslagna semifinalisten, Nederländerna. Spanien slog Sverige med 2–1 , Italien med 2–0 och därefter Nederländerna med 3–1  i matchen om silvermedaljerna.

Översikt

Första omgången

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final 
Finalen blev kontroversiell och fick avbrytas. Belgien tilldelades guldet då Tjeckoslovakien lämnade planen efter 40 minuter då tjeckoslovakiske vänsterbacken Karel Steiner visades ut. Man var missnöjda med 65-årige brittiske domaren, John Lewis, liksom de brittiska linjedomarna Charles Wreford-Brown och A. Knight, vilka godkänt ett omstritt andra belgiskt mål i 28:e minuten som Henri Larnoe gjort. Lewis hade redan dömt semifinalen, där Belgien slog Nederländerna, en match som tjeckoslovakerna sett. Den hade spelats tidigare samma dag, och på samma anläggning där Tjeckoslovakien vunnit över Frankrike. De tjeckoslovakiska protesterna var, översatta från franska:

1.  Vi tilldelades en brittisk linjedomare, vilket strider mot reglerna som säger att varje deltagande lag har rätt till en av båda linjedomarna. Brottet mot denna regel var emot oss under spelet, eftersom den brittiske linjedomaren inte var opartisk, varför vi försökte avbryta matchen. Direkt efter matchen meddelade vi detta till M. Rodolphe Seeldrayers.

2.  Majoriteten av de beslut som domaren Mr. Lewis tog var felaktiga, och det var uppenbart att det gav allmänheten ett felaktigt intryck om vårt spel. Dessutom var båda belgiska målen resultat av felaktiga beslut fattade av domaren, och vi vill ha en noggrann utredning på denna punkt.

3.  Under matchen fanns belgiska soldater bland publiken, och de omringade planen och på grund av deras provoaktiva närvaro kunde våra spelare inte spela som vanligt.  

Som ett resultat av den mycket beklagliga händelsen i slutet av matchen, då planen stormades under soldaternas ledning och vår nationsflagga skändades, vill vi inte delta förrän vi fått en ursäkt från (de belgiska)soldaterna.

Tjeckoslovakiens protester avvisades, och efter mycket debatt diskvalificerades de ur turneringen.

Tröstturneringen

Översikt

Första omgången

Andra omgången

Semifinaler

Final

Medaljörer

Anmärkningslista

Referenser

Noter

Externa länkar 

 RSSSF - 1920 Olympic Games
 FIFA - Antwerp, 1920
 Article about the 1920 Olympic football tournament
 1920 Antwerp's Olympic Football Tournament

Olympiska sommarspelen 1920
1920
Fotbollsåret 1920
Sporter vid olympiska sommarspelen 1920